Незвичайні підозрювані — третій епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Незвичайні підозрювані — американська телепрограма в 2010—2016 роках.